«Порождение ада» () — американский фильм ужасов 2003 года режиссёра Филипа Дж. Джонса. Премьера фильма состоялась 21 июля 2003 года.

Сюжет 
Пролог фильма демонстрирует, что в психиатрической лечебнице обитает некий демон и периодически забирает душевнобольных пациентов в ад. Далее по сюжету новоиспечённый выпускник медицинской школы Джеймс Бишоп устраивается на работу в ту самую психиатрическую лечебницу доктора МакКорта. Уже в первые дни работы Джеймса с ним начинают происходить странные события: то пациенты его убеждают, что их хотят принести в жертву дьяволу, то в его комнате некто пишет кровью «Убирайся отсюда», а сам главный врач больницы МакКорт не менее странно себя ведёт и периодически говорит на странные темы. таким образом в голову Джеймса закрадываются определённые сомнения, что дело в больнице вовсе нечисто.

В ролях

Художественные особенности 
Фильм отличается своим основным упором на сюжетное построение и создание атмосферы, что также выражается и в низкой динамике и в малом количестве спецэффектов (за исключением пролога фильма).

Ссылки 
 
 
 
 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2003 года
Фильмы на английском языке
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы о демонах
Фильмы о психиатрических лечебницах
Фильмы США 2003 года